Daemonosaurus chauliodus — динозавр з пізнього тріасу. Нового, раніше невідомого науці динозавра виявили американські палеонтологи. Череп з гострими зубами, кілька шийних хребців і уламки ребер знайшли у так званому Кар'єрі целофізіса (Coelophysis Quarry) в районі Ранчо Примари (Ghost Ranch) в штаті Нью-Мексико. Цей район зі зловісною назвою добре відомий палеонтологам, там неодноразово знаходили скелети нових видів динозаврів, що жили в тріасовому періоді. Сам кар'єр названий на честь тріасового динозавра целофізіса (Coelophysis), кістки якого там зустрічаються досить часто.

Він жив в тріасі, в ретському столітті, трохи більше 200 млн років тому. D.c. належить до підряду тероподів (Theropoda) — двоногих хижих динозаврів.

Череп D.c. зберігся непогано, вчені змогли вивчити деталі його будови. Довжина самого черепа 14 см, верхня щелепа була довшою за нижню і на ній розташовувалися великі, загнуті назад зуби. Нижня щелепа була трохи меншою, але дуже гострі зуби були і на ній. Демонозавр безсумнівно був хижаком, його зуби служили для утримання досить великої, порівняно з ним за розміром здобич.

D.c., як і більшість його тріасових родичів, був не дуже великим динозавром. Його довжина, приблизно розрахована вченими, могла досягати 2 м за рахунок довгих шиї і хвоста, але над землею він височів сантиметрів на 50-70.

Знахідка цього динозавра цікава не тільки тим, що виявлено новий вид тріасових тероподів, яких відомо не так багато, але і тим, що він виявляється свого роду «проміжною ланкою» між уже відомими видами. У 2009 р. повідомлялося про виявлення в районі того ж самого Ранчо Примари іншого тріасового теропода — Tawa hallae. Цей динозавр був дуже важливим відкриттям — він дозволив зв'язати древніх хижих геррерозавров (Herrerasaurus), ще не дуже схожих на юрських тероподів, з більш молодими целофізісами (Coelophysis), вже цілком тероподними динозаврами. Новий Daemonosaurus на еволюційному древі ранніх тероподів розташовується між геррерозаврамі і Tawa hallae, в його черепі і хребцях палеонтологи розглянули як базальні (властиві давнішим видам), так і просунуті ознаки. Правда, предком Tawa демонозавр не був, його кістки знайдені в дещо більш молодих відкладеннях, ніж кістки Tawa. Отже, демонозаври були «бічною гілкою», що відійшла від загального стовбура ранніх тероподів дещо раніше, ніж з'явилися Tawa hallae. Незважаючи на відносну примітивність будови, вони успішно конкурували зі своїми молодшими родичами і, судячи з усього, жили одночасно з целофізісамі в самому кінці тріасу.

Джерела 

 http://ammonit.ru/upload/news/946.jpg  Реконструкція зовнішнього вигляду Daemonosaurus chauliodus
 http://www.ammonit.ru/upload/news/daemonosaurus-sm.jpg Череп Daemonosaurus chauliodus та його схема. Фото авторів дослідження
 http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/04/05/rspb.2011.0410 
 http://www.ammonit.ru/new/946.htm 

Динозаври тріасового періоду
Динозаври Північної Америки
Тероподи